Gary Chapman (1938) amerikai író, párkapcsolati szakértő
 Gary Chapman (1938–1978) olimpiai bronzérmes ausztrál úszó
 Gary Chapman (1957) amerikai énekes, zenész, dalszerző
 Gary Chapman (1961) brit animátor, filmrendező
 Gary Chapman (1964) angol labdarúgó